Plusieurs batailles se sont produites aux alentours de Kirkouk :
 la ,
 la ,
 la bataille de Kirkouk de 2016 ;
 la bataille de Kirkouk de 2017.